Eigene Scholle bezeichnet:
 Eigene Scholle (Forst (Lausitz)), Wohnplatz der Stadt Forst (Lausitz)
 Eigene Scholle (Wiesbaden), denkmalgeschützte Siedlung
 Eigene Scholle (Wittenberge), von Walter Gropius entworfene Siedlung